U.S. National Championships 1884 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1884 roku w dniach 26–27 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport.

Była to czwarta edycja rozgrywek.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 

1884 w Ameryce Północnej
1884 w tenisie ziemnym
US Open według lat